Натан Аллан де Соуза (; родился 13 марта 1996 года, в Блуменау, штат Санта-Катарина), более известный как Натан — бразильский футболист, полузащитник бразильского клуба «Флуминенсе».

Клубная карьера 
В 2013 году Натан выступал в молодёжной команде клуба «Атлетико Паранаэнсе». В 2014 году он был переведён в первую команду. Его дебют за «Атлетико Паранаэнсе» состоялся 30 января 2014 года в матче Кубка Либертадорес против клуба «Спортинг Кристал». Он также был в заявке матча группового этапа против боливийской команды «Стронгест»

10 июля 2015 года Натан перешёл в клуб «Витесс», выступающий в Эредивизи, на правах аренды сроком на один сезон. 6 августа дебютировал за «Витесс», выйдя на замену в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Саутгемптона» (0:2). 9 августа дебютировал в Эредивизи, заменив Айзаю Брауна на 65 минуте в матче 1-го тура против «Виллем II» (1:1). 14 августа, забил первый гол за «Витесс» на 80-й минуте в матче против «Роды» (3:0). За сезон 2015/16 Натан провел за «Витесс» 19 матчей, однако всего 4 раза выходил на поле в стартовом составе. Тем не менее его аренда была продлена и на сезон 2016/17.

С 2020 года выступает за «Атлетико Минейро». Вместе с «галос» выиграл два чемпионата штата, а в 2021 году — чемпионат и Кубок Бразилии.

В начале 2022 года Натан был отдан в аренду во «Флуминенсе».

Международная карьера 
Натан выступал за Бразилию на юношеском уровне, принимал участие на финальном этапе юношеского чемпионата мира 2013, где ему удалось забить пять голов.

Достижения 
  Чемпион штата Минас-Жерайс (2): 2020, 2021
  Чемпион Бразилии (1): 2021
  Чемпион Кубка Бразилии (1): 2021
  Обладатель Кубка Нидерландов (1): 2016/17

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Флуминенсе»